Barqa désigne :
 une commune de Cisjordanie ;
 un chef-lieu de la province de Libye supérieure dans l'Empire byzantin.

Homonymie de toponyme